Igwe ist der Familienname folgender Personen:

 Amaechi Igwe (* 1988), US-amerikanisch-nigerianischer Fußballspieler
 Amaka Igwe († 2014), nigerianische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin
 Chioma Igwe (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin
 Leo Igwe (* 1970), nigerianischer Menschenrechtsaktivist und Humanist
 Tony Igwe (* 1945), nigerianischer Fußballspieler
 Uche Igwe (* 1980), nigerianischer Fußballspieler